Доа може да се односи на:

 Доа (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Доа (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура